Caspar Bartholin (vagy Berthelsen esetleg Bartholinus) a következő személyekre utalhat:

 Caspar Bartholin (1585–1629),  az első Caspar Bartholin; dán teológia- és anatómiaprofesszor
 Caspar Bartholin (1655–1738), Caspar Bartholin Secundus, a második Caspar Bartholin, dán anatómus, az korábbi Caspar Bartholin unokája